Thomas Bohrer může být:
 Thomas Bohrer (rychlobruslař) – rakousko-uherský rychlobruslař
 Thomas Bohrer (veslař) – americký veslař
 Fahrzeugfabrik Thomas Bohrer – rakousko-uherská automobilka